Indiana, um dos Estados Unidos
 código ISO 3166-1 da Índia
 abreviatura da cidade de Ingolstadt (Baviera) nas matrículas automóveis alemãs

Desambiguações de siglas